А́ндерс () — чоловіче особове ім'я зі скандинавськми коренями, що є еквівалентним грецькому особовому імені Андреас ( — «мужній»), українському Андрій та англійському Ендрю (), похідне від особового імені Андрес () через метатезу.

Відомі носії імені

А 
 Андерс Андерссон (;  1974) — шведський футболіст, півзахисник.
 Андерс Аплін (;  1994) — сінгапурський футболіст, захисник.

Б 
 Андерс Банке (;  1969) — шведський кінорежисер.
 Андерс Бардаль (;  1982) — норвезький стрибун на лижах з трампліна, олімпійський медаліст (2010, 2014).
 Андерс Бастіансен (;  1980) — норвезький хокеїст, центральний нападник.
 Андерс Бекегрен (;  1968) — шведський гандболіст, олімпійський медаліст (1992).
 Андерс Беринг Брейвік (;  1979) — організатор і виконавець терористичних актів у Норвегії у липні 2011 року.
 Андерс Боделсен (;  1937) — данський письменник, представник хвилі нового реалізму у данській літературі.
 Андерс Борг (;  1968) — шведський економіст і політик.
 Андерс Будеґорд (;  1944) — шведський славіст, перекладач польської та французької літератури.

В 
 Андерс Війкман (;  1944) — шведський політик.

Г 
 Андерс Гауген (; 1888—1984) — американський лижник та стрибун з трампліна, бронзовий призер перших зимових Олімпійських ігор (1924).
 Андерс Гедберг (;  1951) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Андерс Гердеруд (;  1946) — шведський легкоатлет, який спеціалізувався в бігу на середні та довгі дистанції, олімпійський чемпіон (1966).
 Андерс Голдінг (;  1984) — данський стрілець, олімпійський медаліст (2012).
 Андерс Гейлсберг (;  1960) — данський програміст.
 Андерс Гольмертц (;  1968) — шведський плавець, олімпійський медаліст (1988, 1992, 1996).

Ґ 
 Андерс Ґустаф Екеберг (; 1767—1813) — шведський природознавець і хімік.

Д 
 Андерс Даль (; 1751—1789) — шведський ботанік, студент Карла Ліннея.
 Андерс Дреєр (;  1998) — данський футболіст, нападник.

Е 
 Андерс Екстрем (;  1981) — шведський яхтсмен, олімпійський медаліст (2008).
 Андерс Ельдебрінк (;  1960) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Андерс Ерікссон:
 Андерс Ерікссон (; 1940—2020) — шведський психолог і професор психології в університеті штату Флорида.
 Андерс Ерікссон (;  1975) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції захисника.

І 
 Андерс Ігман (;  1970) — шведський політик, член Соціал-демократичної партії, Міністр внутрішніх справ Швеції (2014—2017).

Й 
 Андерс Йонас Ангстрем (; 1814—1874) — шведський астрофізик.

К 
 Андерс Карлссон (;  1960) — колишній шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Андерс Кользефіні (;  1972) — американський музикант і співак.
 Андерс Кнутсон Ангстрем (; 1888—1981) — шведськимй фізик і метеоролог.
 Андерс Конрадсен (;  1990) — норвезький футболіст, півзахисник.
 Андерс Крістіансен (;  1990) — данський футболіст, півзахисник.

Л 
 Андерс Лагеркрона (; бл. 1664—1739) — шведський генерал.
 Андерс Леверманн (;  1977) — науковець з питань клімату в Потсдамському інституті досліджень впливу на клімат та Колумбійському університеті.
 Андерс Лі (;  1990) — американський хокеїст, центральний/лівий нападник.
 Андерс Ліе (;  1991) — данський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012, 2016 років.
 Андерс Лімпар (;  1965) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Андерс Ліндегор (;  1984) — данський футболіст, воротар.
 Андерс Ліндерот (;  1950) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника
 Андерс Люнгберг (;  1947) — шведський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Андерс Люрбрінг (;  1978) — шведський плавець, олімпійський медаліст (1996).

Н 
 Андерс Нільсен (; 1867—1950) — данський стрілець, олімпійський медаліст (1900).
 Андерс Нільссон (;  1990) — шведський хокеїст, воротар.

О 
 Андерс Ослунд (;  1952) — шведсько-американський економіст і дипломат.

Р 
 Андерс Рюдберг (; 1903—1989) — шведський футболіст, що грав на позиції воротаря.

С 
 Андерс Самуельсен (;  1967) — данський політичний діяч.
 Андерс Сандо Ерстед (; 1816—1872) — данський ботанік, міколог та зоолог.
 Андерс Сандьое Ерстед (; 1778—1860) — данський політичний діяч, юрист, прем'єр-міністр країни у 1853—1854 роках.
 Андерс Свенссон (;  1976) — колишній шведський футболіст, півзахисник.
 Андерс Северин Доннер (; 1854—1938) — фінський астроном.
 Андерс Седергрен (;  1977) — шведський лижник, олімпійський чемпіон (2010).
 Андерс Спарман (; 1748—1820) — шведський натураліст, аболіціоніст і апостол Карла Ліннея.

Т 
Андерс Тегнелл (;  1956) — шведський лікар, що спеціалізується на інфекційних хворобах та державний службовець.

Ф 
 Федір Фердинандович Андерс (1868—1926) — український інженер, конструктор першого в Україні дирижабля.
 Андерс Фог Расмуссен (;  1953) — данський політик.
 Андерс Фріден (;  1973) — шведський вокаліст та музичний продюсер, відомий виступами у метал-гурті «In Flames».
 Андерс Фрікселл (; 1795—1881) — шведський історик, письменник і поет.
 Андерс Фріск (;  1962) — колишній футбольний арбітр.

Х 
 Андерс Хельсет (;  1937) — норвезький дипломат. Надзвичайний і Повноважний посол Норвегії в Україні.

Ц 
 Андерс Цельсій (; 1701—1744) — шведський астроном і математик.
 Андерс Цорн (; 1860—1920) — шведський живописець-реаліст, графік і скульптор.

Ю 
Андерс Юган фон Гепкен (; 1712—1789) — шведський політичний і державний діяч.

Я 
 Андерс Ярль (;  1965) — шведський велогонщик, олімпійський медаліст (1988).
 Андерс Яррід (;  1961) — шведський тенісист.
 Андерс Яхан Ретціус (; 1742—1821) — шведський ботанік, міколог, зоолог та хімік.

Примітки 

Шведські імена
Данські імена
Норвезькі імена